Aase Jensen er navnet på flere personer:
 Aase Jensen (håndboldspiller) – dansk håndboldspiller
 Aase Jensen (borgmester) – tidligere dansk borgmester i Hanstholm Kommune